Mandragore peut désigner :

Botanique 
 La mandragore, plante herbacée méditerranéenne.

Littérature 
 Mandragore, roman allemand de Hanns Heinz Ewers paru en 1911.
 La Mandragore, roman québécois de Jacques Lazure paru en 2007.
 La mandragore est une plante magique dans l'univers de Harry Potter.

Théâtre 
 La Mandragore, pièce de Nicolas Machiavel.
 La Mandragore, pièce de Jean-Pierre Ronfard.

Cinéma 
 La Mandragore, film d'Alberto Lattuada.

Informatique 
 Mandragore, base de données référençant les manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France.
 Mandragore, jeu de rôle sur ordinateur pour MO5 sorti en 1984.

Armement
 Mandragore, un projet de missile antimissile de la Marine nationale française

Voir aussi